Натуральне число 1343
 1343 рік до нашої ери
 1343 рік нашої ери